Wallace Bryant peut désigner :
 Wallace Bryant (1863-1953), archer américain ;
 Wallace Bryant (1959-), joueur et entraîneur de basket-ball américain.